

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 Ок. 698 — 692 — Царь Элама Кудур-Наххунте.

Китай 
 14-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 В 1 луне князья Лу и Чжэн провели съезд в княжестве Цао.
 В 1 луне в Лу, как отмечено в «Чуньцю», не было льда.
 В 5 луне чжэнский князь послал своего младшего брата Юя в Лу для заключения договора.
 В 8 луне, в день жэнь-шэнь, сгорели главные хлебные склады в Лу. В 8 луне, в день и-хай в Лу принесена осенняя жертва предкам.
 В 12 луне, в день дин-сы умер князь Ци Си-гун (Лу-фу), ему унаследовал Чжу-эр (Сян-гун, эра правления 697—686).
 В 12 луне княжества (Сун, Ци, Цай, Вэй, Чэнь) напали на Чжэн в отместку за Сун.
 Князь Цинь Чу-гун (Чу-цзы) был убит в возрасте 11 лет по приказу Сань-фу и других сановников. Они поставили у власти его старшего брата У-гуна (эра правления 697—678). Чу-цзы жил в Силине и был убит в Бияне, похоронен в Я.
 Умер князь Янь Сюань-хоу, преемником стал его сын Хуань-хоу (эра правления 697—691).

См. также

Примечания